Duron (processor)
 Durón (Spanje)